Ängel kan avse:

Ängel – ett andeväsen
 Herrens ängel – en av många termer i den hebreiska Bibeln som används för en ängel
Ängel (släkt) – medeltida svensk ätt
Ängel (musikalbum) – musikalbum av Monica Törnel
 Ängeln (film, 1937) – en amerikansk dramakomedi regisserad av Ernst Lubitsch med Marlene Dietrich i huvudrollen
 Ängel (1989) – en svensk film från 1989
Supporterklubben Änglarna – supporter till IFK Göteborg